Махагвал има више значења:

 Махагвал, Хоакин Амаро (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Махагвал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику